What Are You So Scared Of? to pierwszy studyjny album zespołu Tonight Alive.

Lista utworów 
 "Eject, Eject, Eject!"
 "Breaking & Entering"
 "Starlight"
 "Sure as Hell"
 "Let It Land"
 "Fake It"
 "Listening"
 "Reason to Sing"
 "Safe & Sound"
 "Thank You & Goodnight"
 "Amelia"
 "In the First Place"
 "To Die For"
 "What Are You So Scared Of?"

Bibliografia 
 Oficjalna Strona "Tonight Alive"

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy muzyczne wydane w roku 2011